Kühn steht für:

 Kühn (Familienname), einen Familiennamen
 Kühn (Waldkirchen), Dorf der Stadt Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kühn (Orgelbauer), deutsche Orgelbauerfamilie

Siehe auch:
 Julius Kühn-Institut, ein Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
 Karosseriewerke Otto Kühn, deutsches Unternehmen
 Kühn & Kollegen, eine Fernsehsendung
 Kühndorf, eine Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Reinhold Kühn, Unternehmen
 Wendt & Kühn, ein Hersteller von Holzfiguren und Spieldosen
 Khuen
 Kuen 
 Kühne
 der Kühne
 Kühnheit